Charles III. ist der Name folgender Herrscher:

* Charles III. de Bourbon-Montpensier (1490–1527), Herzog von Bourbon
 Charles III. de Lorraine, duc d’Elbeuf (1620–1692), Herzog von Lothringen-Elbeuf 
 Charles III. (Monaco) (1818–1889), Fürst von Monaco
 Charles III. (* 1948), König des Vereinigten Königreichs

Siehe auch:
 Karl III.
 Charles Edward Stuart (1720–1788), britischer Thronanwärter